Audacious (englisch für dreist, kühn oder wagemutig) steht für:

 Audacious, eine Software zur Wiedergabe von Audiodateien
 Audacious-Klasse, mehrere Klassen von Kriegsschiffen der britischen Royal Navy
 eine Klasse von vier Panzerschiffen, siehe Audacious-Klasse (1869)
 eine Klasse von zwei Flugzeugträgern, siehe Audacious-Klasse (1946)
 HMS Audacious (1912),  britisches Schlachtschiff von 1912
 HMS Audacious, Schiff